Дми́трий Ме́схиев:
 Месхиев, Дмитрий Давыдович (1925—1983) — советский оператор.
 Месхиев, Дмитрий Дмитриевич (род. 1963) — российский кинорежиссёр, актёр, продюсер, сын Д. Д. Месхиева-старшего.